Invicta (dt.: die Unbesiegte) bezeichnet:
 Invicta International Airlines, eine ehemalige britische Charterfluggesellschaft (1965 bis 1982)
 Invicta-Gruppe, einen italienischen Hersteller von Rucksäcken, Taschen und Outdoorkleidung
 Invicta Plastics, britischer Spielwarenhersteller; bekannt geworden mit MasterMind (SuperHirn, Super Code)
 Invicta (Uhrenmarke)

 folgende britische Automobilhersteller:
 Invicta (Automarke), ein Produkt von H. E. Richardson in Finchley (London), gebaut 1901–1906
 Invicta (Cyclecar), ein Produkt der Clarks Engineering Works Ltd. in Leamington Spa (Warwickshire), gebaut 1914
 Invicta Car Co. in Virginia Water (Surrey), gebaut 1925–1937 und 1947–1949
 Invicta Cars aus Plymouth (Devon), gebaut von 1982 bis 1984
 Invicta Replicas aus Hawkhurst (Kent), gebaut 1985
 Westpoint Car Company (zuvor The Invicta Car Company Limited) aus Bristol, später Westbury von 2004 bis 2012

 der Name einer der ersten englischen Lokomotiven 
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Stabilimento Meccanico Carlo Mantovani

 folgende US-amerikanische Automobil-Baureihe:
 Buick Invicta, ein Modell des Automobilherstellers Buick, gebaut 1959–1963

 folgende Schiffe:
 Invicta (Schiff, 1882), Passagierschiff der London, Chatham & Dover Railway, Abbruch 1899
 Invicta (Schiff, 1905), Passagierschiff der South Eastern and Chatham Railway, Abbruch 1932
 Invicta (Schiff, 1939), Passagierschiff der Southern Railway, Abbruch 1972
 Invicta (Schiff, 1999), ein 1999 in Dienst gestelltes portugiesisches Flusskreuzfahrtschiff